Cufré steht für: 

 Cufré (Uruguay), Ortschaft im Departamento Colonia, Uruguay 

Cufré ist der Familienname folgender Personen: 

 Leandro Cufré (* 1978), argentinischer Fußballspieler